Уйсолы () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Живецкий повят, Силезское воеводство. Население — 4686 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Елесня
 Гмина Милювка
 Гмина Райча
 Гмина Венгерска-Гурка

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Живецкий повет